Niebling ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Niebling (1932–2003), deutscher Generalmajor
 Michael Niebling (* 1978), dänischer Basketballspieler